Jakub Kindl (né le  à Šumperk en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 

Il est choisi au 2005 au premier tour en  position par les Red Wings de Détroit.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || HC ČSOB Pojišťovna Pardubice || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Rangers de Kitchener || LHO || 62 || 3 || 11 || 14 || 92 || 12 || 0 || 0 || 0 || 22
|-
| 2005-2006 || Rangers de Kitchener || LHO || 60 || 12 || 46 || 58 || 112 || 5 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2006-2007 || Rangers de Kitchener || LHO || 54 || 11 || 44 || 55 || 142 || 9 || 2 || 9 || 11 || 8
|-
| 2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH || - || - || - || - || - || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 75 || 3 || 14 || 17 || 82 || - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 78 || 6 || 27 || 33 || 76 || 10 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 73 || 3 || 30 || 33 || 59 || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 8|| 1|| 4|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Red Wings de Détroit || LNH || 48|| 2|| 2|| 4|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 55|| 1|| 12|| 13|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC ČSOB Pojišťovna Pardubice || Extraliga || 27 || 1 || 10 || 11 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 41 || 4 || 9 || 13 || 28 || 14 || 1 || 4 || 5 || 10 
|-
| 2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 66 || 2 || 17 || 19 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 35 || 5 || 8 || 13 || 22 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 25 || 2 || 4 || 6 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 10 || 3 || 1 || 4 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Panthers de la Floride || LNH || 19 || 0 || 2 || 2 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 13 || 1 || 6 || 7 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride || LNH || 39 || 0 || 4 || 4 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Škoda Plzeň || Extraliga || 30 || 1 || 3 || 4 || 32 || 7 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2018-2019 || HC Škoda Plzeň || Extraliga || 26 || 2 || 8 || 10 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Kölner Haie || DEL || 48 ||1 ||9 ||10 ||22 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022|| HC Škoda Plzeň || Extraliga ||  || 

| 331 || 16 || 58 || 74 || 181 || 20 || 1 || 4 || 5 || 12

Roller in line hockey 
Il a représenté l'équipe de République tchèque.

Statistiques internationales

Notes et références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur des Rangers de Kitchener
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur du HC Plzeň
Joueur des Kölner Haie
Naissance en février 1987
Naissance à Šumperk
Naissance en Tchécoslovaquie